Jolé van Haagendoorn is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Ze was te zien van 3 september 2007 t/m 16 april 2010, in de eerste drie seizoenen van de serie.

Jolé van Hagendoorn, ook wel bekend als Miss Spangalis, was een meisje uit de bovenbouw. Met Barry als grote liefde had ze de overeenkomst met hem dat de motivatie voor school weleens minimaal was. Op een zeker moment was ze het zo zat, dat ze voor twee dagen wegliep. Ze hield ontzettend van paardrijden, ook dat kon er weleens voor zorgen dat ze te weinig tijd nam voor school.
De moeder van Jolé leeft al lang niet meer en sindsdien woont Jolé alleen met haar vader. Ooit is het bedrijf van Jolés vader failliet gegaan, waarna ze veel geld zijn verloren. Daarom hebben ze het regelmatig financieel krap.
Wanneer Barry eind seizoen 3 terugkeert, worden ze opnieuw verliefd op elkaar. Barry vraagt Jolé mee naar Roemenië. In eerste instantie gaat ze direct mee zonder gedag te zeggen tegen wie dan ook, maar dat voelt niet goed voor haar en daarom keren ze terug. Na goed overleg met haar vader en mevrouw Mokketier besluit ze staatsexamen te doen. Voor dit examen slaagt ze en samen met Barry vertrekt ze naar Roemenië om daar ontwikkelingswerk te doen.

H